Zelenci est un toponyme qui peut désigner :
Zelenci, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie ;
Zelenci, une source située en Slovénie dans la commune de Kranjska Gora ; elle donne naissance à la rivière Sava Dolinka, un des bras formant la Save.